Skok w dal kobiet – jedna z konkurencji rozegranych podczas 12. Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce na stadionie olimpijskim w Berlinie.

Wymagane przez IAAF minimum kwalifikacyjne A do udziału w mistrzostwach wynosiło 6,72 m, natomiast minimum B 6,62 metrów. Minimum, uzyskując podczas mistrzostw Polski w Bydgoszczy wynik 6,74, wypełniła Teresa Dobija, która była jedyną reprezentantką Polski na mistrzostwach w tej konkurencji.

Rekordy 
W tabeli ukazano rekordy poszczególnych kontynentów, rekord świata, rekord mistrzostw oraz rekord Polski. Dodatkowo przedstawiono najlepszy wynik w skoku w dal kobiet w sezonie 2009 przed rozpoczęciem rywalizacji na mistrzostwach świata.

Terminarz

Rezultaty

Eliminacje 

Do zawodów przystąpiło 36 zawodniczek z 25 krajów. Skoczkinie w dal w rundzie eliminacyjnej zostały podzielone na 2 grupy: A i B. Aby dostać się do finału, w którym startowało 12 zawodniczek, należało skoczyć co najmniej 6,75 m (Q). W przypadku gdyby rezultat ten osiągnęła mniejsza ilość sportsmenek lub gdyby żadna ze startujących nie uzyskała minimum, kryterium awansu były najlepsze wyniki uzyskane przez startujące (q). Skoczkiniom w uzyskaniu lepszych rezultatów przeszkadzała zimna temperatura i deszcz.

Finał

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Skok w dal kobiet